Hans Langemann ist der Name folgender Personen:

* Hans Langemann (Unternehmer) (1918–2015), deutscher Bauunternehmer
 Hans Langemann (Jurist) (1925–2004), deutscher Verwaltungsjurist und Geheimdienstmitarbeiter